Вальраф () — немецкая фамилия:
 Вальраф, Гюнтер (род. 1942) — немецкий журналист и писатель.
 Вальраф, Макс (1859—1941) — немецкий политик и чиновник.
 Вальраф, Фердинанд Франц (1748—1824) — немецкий учёный и коллекционер.

См. также 
 Музей Вальрафа-Рихарца